|-
| (51501) 2001 FN86||||27 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51502) 2001 FR86||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51503) 2001 FA87||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51504) 2001 FN87||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51505) 2001 FE88||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51506) 2001 FE91||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51507) 2001 FV94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51508) 2001 FM97||||16 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51509) 2001 FP97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51510) 2001 FE98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51511) 2001 FP98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51512) 2001 FG99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51513) 2001 FY99||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51514) 2001 FP100||||17 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51515) 2001 FS100||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51516) 2001 FG101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51517) 2001 FH107||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51518) 2001 FN108||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51519) 2001 FT109||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51520) 2001 FL112||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51521) 2001 FJ113||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51522) 2001 FZ117||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51523) 2001 FJ120||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51524) 2001 FJ121||||28 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51525) 2001 FZ121||||29 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51526) 2001 FF123||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51527) 2001 FO123||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51528) 2001 FP123||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51529) 2001 FB128||||31 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51530) 2001 FL129||||28 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51531) 2001 FS129||||28 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51532) 2001 FN130||||31 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51533) 2001 FF132||||20 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51534) 2001 FQ132||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51535) 2001 FD133||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51536) 2001 FN133||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51537) 2001 FT133||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51538) 2001 FA143||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51539) 2001 FG143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51540) 2001 FQ143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51541) 2001 FB145||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51542) 2001 FA147||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51543) 2001 FJ150||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51544) 2001 FH151||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51545) 2001 FM158||||27 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51546) 2001 FU159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51547) 2001 FX159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51548) 2001 FD160||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51549) 2001 FM161||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51550) 2001 FB162||||30 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51551) 2001 FO164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51552) 2001 FP164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51553) 2001 FR164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51554) 2001 FS164||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51555) 2001 FK165||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51556) 2001 FG171||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51557) 2001 FL176||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51558) 2001 GE5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51559) 2001 GZ6||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51560) 2001 GF8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51561) 2001 GG9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51562) 2001 GP9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51563) 2001 HK||2001 HK||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51564) 2001 HZ||2001 HZ||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51565) 2001 HQ1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51566) 2001 HX1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51567) 2001 HY1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51568) 2001 HJ3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 51569 Garywessen||||18 квітня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| 51570 Phendricksen||||17 квітня 2001||Обсрваторія Бедлендс||Рон Дайвіґ
|-
| (51571) 2001 HF4||||19 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (51572) 2001 HV4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51573) 2001 HX4||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51574) 2001 HA5||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51575) 2001 HU5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51576) 2001 HW5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51577) 2001 HX5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51578) 2001 HX6||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51579) 2001 HY8||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51580) 2001 HA9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51581) 2001 HL9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51582) 2001 HU9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51583) 2001 HZ9||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51584) 2001 HP10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51585) 2001 HH12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51586) 2001 HO12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51587) 2001 HY12||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51588) 2001 HH13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51589) 2001 HQ13||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51590) 2001 HF14||||23 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (51591) 2001 HN15||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51592) 2001 HO18||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51593) 2001 HO20||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51594) 2001 HR20||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51595) 2001 HM21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51596) 2001 HU21||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51597) 2001 HZ22||||16 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51598) 2001 HK24||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 51599 Бріттані (Brittany)||||28 квітня 2001||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (51600) 2001 HG27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

51500